Paso Viejo kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Paso Viejo, Vega de Alatorre, ort, 
 Paso Viejo, Tierra Blanca, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar